Olmert – nazwisko
 osoby noszące nazwisko Olmert:
 Aliza Olmert – izraelska artystka, pisarka, autorka sztuk teatralnych, fotografka i działaczka społeczna
 Ehud Olmert – polityk izraelski, premier Izraela

Zobacz też 
 Ollmert